Hanses ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hanses (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Dagmar Hanses (* 1975), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Henrik Hanses (* 1986), deutscher Fernseh- und Radiomoderator
 Henrik Hanses (Regisseur), dänischer Regisseur 
 Julian Hanses (* 1997), deutscher Automobilrennfahrer
 Peer Henrik Hansen, Schauspieler und Publizist